

Personaggi storici 
 Artemisia I – regina di Caria del V secolo a.C.
 Artemisia II – regina di Caria del IV secolo a.C.
 Artemisia Gentileschi – pittrice del XVII secolo d.C.

Cinema 
 Artemisia – film del 1992 diretto da Adrienne Clarkson
 Artemisia - Passione estrema – film del 1997 diretto da Agnès Merlet

Geografia 
 Artemisia – ex comune della Grecia nella periferia delle Isole Ionie
 Artemisia – area archeologica dell'Orsomarso

Altro 
 Artemisia – pianta erbacea
 Artemisia – nome proprio femminile
 Artemisia – tragicommedia in cinque atti in versi endecasillabi sciolti di Carlo Goldoni del 1759
 Artemisia – romanzo del 1948 di Anna Banti
 Artemisia – personaggio del videogioco Final Fantasy VIII